De Rally van Monte Carlo 2020, formeel 88ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 88e editie van de rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2020. Het was de 598e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Gap en de finish in Monte Carlo.

Programma

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 13,36 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Mon
Rally van Monte Carlo